49-й выпуск  Гран-при Индустрия & Артиджанато ди Ларчано — шоссейной однодневной велогонки по дорогам региона Тоскана в Италие. Гонка была проведена 5 марта 2017 года в рамках Европейского тура UCI 2017 (категория 1.HC).

Победителем гонки, второй раз в карьере, стал британский велогонщик Адам Йейтс из команды «».

Участники 
Приглашение на гонку от организаторов приняли 7 команд мирового тура. Также были приглашены 6 профессиональных континентальных команд, 5 континентальных и сборная Италии. Каждая команда могла состоять не более чем из 8 велогонщиков. На старт соревнования вышли 149 спортсменов из 152 заявленных.

Результаты

Российские участники 
Сергей Фирсанов (), - 18-й (+ 0,18) Александр Фолифоров, () - 28-й (+ 0,37), Иван Ровный () - 40-й (+ 1,00), Ильдар Арсланов () - 46-й (+ 2,02), Сергей Лагутин () - 48-й (+ 2,02), Артём Ныч () - 55-й (+ 3,18), Максим Бельков () - 89-й (+ 7,20), Алексей Рыбалкин () - не финишировал.

Примечания

Ссылки 
  

Гран-при Индустрия и Артиджанато ди Ларчано
Спорт в Италии в 2017 году
Март 2017 года
События 5 марта